Поль Берато́ (; , Тоннен, департамент Ло и Гаронна — , Кастельморон-сюр-Ло, департамент Ло и Гаронна) — французский писатель, автор многочисленных фантастических и приключенческих произведений. Сочинял под многочисленными псевдонимами, из которых наибольшей известностью пользовались Ив Дермез (), Поль Бера (), Мишель Авриль () и Андре Гасконь (), а также коллективный псевдоним Поль Мисте́р (, от mystère — «загадка, тайна»); использовал также иноязычные псевдонимы Джон Лак (), Фрэнсис Хоуп (), Стив Эванс (), Луиджи Саэтта () и др.

Первую книгу опубликовал в 1941 году. Полицейский детектив «Память заплачет» (; 1950) был удостоен . В 1977 г. писателю (вернее, одной из его ипостасей — Иву Дермезу) был присуждён специальный приз  по совокупности творческих заслуг.

По-русски опубликован рассказ Дермеза «Мальчик» (из сборника «Лазутчик пирамид», , 1970), переведённый Норой Галь.

Примечания 

Писатели-фантасты Франции
Французские писатели